Hladový vrch má více významů:

 Hladový vrch – kopec (253 m n. m.) u Hošťálkovic v Ostravě
 Hladový vrch (České středohoří) – kopec (258 m n. m.) u obce Vršovice v okrese Louny
 Hladový vrch – ulice, Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
 Hladový vrch – místní název, Marcelová , Slovensko